Obeng peut faire référence à :

Patronymes 
 Ernest Obeng (né en 1956), athlète ghanéen.
 Letitia Obeng (née en 1925, zoologue ghanéenne.
  (*1959), théoricien de l'organisation, éducateur et auteur britannique
 Obeng, nom de famille
  (*1986), footballeur ghanéen
  (*1989), joueur de football britannique
 , (1947–2014), politicien ghanéen
  (*1986), footballeur ghanéen
 , joueur de football ghanéen

Toponymes 
 Obeng, cours d'eau au Cameroun
 , montagne en Indonésie
 , cours d'eau en Guinée équatoriale

Homonymie de patronyme